Il existe plusieurs sièges de la ville de Lisbonne :
 Siège de Lisbonne (844) ;
 Siège de Lisbonne (1147) ;
 Siège de Lisbonne (1384).

Lisbonne
Siège de Lisbonne